Pentaditrupa subtorquata är en ringmaskart som först beskrevs av Münster in Goldfuss 1831.  Pentaditrupa subtorquata ingår i släktet Pentaditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
subtorquata